ANTXRL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 631 амінокислот, а молекулярна маса — 70 629.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Мембранні білки
Металопротеїни